Имя Сишуй носит несколько географических объектов в разных провинциях КНР:

 Сишуй — уезд городского округа Цзуньи в провинции Гуйчжоу.
 Сишуй — уезд городского округа Хуанган в провинции Хубэй.
 Сишуй — река в провинции Гуйчжоу.